Khosravi steht für:

Orte:
 Khosravi (Nehbandan), iranisches Dorf im Schahrestan Nehbhandan in der Provinz Süd-Chorasan
 Khosravi (Qaen), iranisches Dorf im Schahrestan Qaen in der Provinz Süd-Chorasan

Personen:
 Sirvan Khosravi (* 1982), iranischer Popsänger, Musiker, Komponist, Arrangeur, Vokalist und Aufnahmeleiter